Akuliarutsip Qaqqaa bezeichnet:
 Akuliarutsip Qaqqaa (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akuliarutsip Qaqqaa (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Akuliarutsip Qaqqaa (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Akuliarutsip Qaqqaa (Berg, Nuussuaq), Berg im Distrikt Ummannaq, Grönland
 Akuliarutsip Qaqqaa (Berg, bei Ukkusissat), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland